The Mummy est le titre original de plusieurs œuvres, dont :
 La Momie, un film de Karl Freund, avec Boris Karloff, sorti en 1932 ;
 La Malédiction des pharaons, un film de Terence Fisher, avec Peter Cushing et Christopher Lee, sorti en 1959 ;
 La Momie, un film de Stephen Sommers, sorti en 1999 ;
 The Mummy, jeu vidéo, 1999 ;
 La Momie (The Mummy), un film d'Alex Kurtzman, sorti en 2017.

Homonymie de titre